Die Abkürzung GTS steht für:
 Chrysler GTS, PKW-Modell der 1980er Jahre
 Zündapp GTS 50, Moped der deutschen Firma Zündapp
 Vespa GTS, Motorroller des Herstellers Piaggio
 Gran Turismo Sport
 Gas Turbine Ship, siehe Gasturbinenschiff
 Game Theory Society, Gesellschaft zur Förderung der Forschung, Lehre und Anwendung der Spieltheorie
 Ganztagsschule
 Garantiert traditionelle Spezialität (g. t. S., engl. TSG)
 Gesellschaft für technische Sicherheitsprüfungen mbH & Co. KG – eine kleine Technische Prüforganisation für Kraftfahrzeuge
 Gilles-de-la-Tourette-Syndrom
 Global Tracking System, Kombination von GPS mit der Übermittlung via GPRS/UMTS
 Global Transmission Services 2, ein Experiment auf der ISS zur Zeitsynchronisation
 Global Telecommunication System, ein Übertragungssystem zur Weitergabe von meteorologischen Daten
 Green Tobacco Sickness, Krankheitssymptomenkomplex bei Tabakfarmarbeitern
 Große technische Systeme, ein Begriff aus der sozialwissenschaftlichen Technikforschung
 GTS Tuning, ehemaliger britischer Automobilhersteller

GTS